psalterij (citrasto glazbalo), slično citri
psalterij (burdonsko glazbalo)
psalterij (zbirka pjesama)
psaltir